Se, Sè o Sé possono riferirsi a:

Architettura 
 Sé (Sé de Lisboa) – cattedrale di Lisbona

Geografia 
 Benin
 Sè – arrondissement nel dipartimento dell'Atlantico
 Sè – arrondissement nel dipartimento di Mono
 Brasile
 Sé – distretto di San Paolo, in Brasile
 Cina
 Sé – freguesia del Consiglio di Macao, in Cina
 Portogallo
 Sé – freguesia del comune di Funchal, in Portogallo
 Sé – freguesia del comune di Lisbona, in Portogallo
 Sé – freguesia del comune di Porto, in Portogallo
 Ungheria
 Sé – comune della contea di Vas, in Ungheria

Chimica 
 Se – simbolo chimico del selenio

Cinema 
 Se... (If...) – film del 1968 diretto da Lindsay Anderson

Editoria 
 Se – testata svedese
 SE – casa editrice italiana

Grammatica 
 Sé – pronome personale di terza persona della lingua italiana invariante per genere e numero 
 Se – congiunzione che introduce una subordinata condizionale (lingua italiana)
 Se – kana giapponese

Informatica 
 .se – dominio di primo livello della Svezia

Letteratura 
 Se (If—) – poesia di Rudyard Kipling del 1895

Musica 
 Se – traccia dell'album Confessioni di Iva Zanicchi del 1976
 Se – album di Gino Paoli del 2002
 Se – album degli Zoldester del 2005
 Se – singolo de Le Vibrazioni del 2006, dall'album Officine meccaniche

Psicologia 
 Sé – nucleo della personalità in varie teorie psicologiche
 Sé – definito da Jung come la totalità psichica

Religione 
 Sé – Ātman in numerosi contesti induisti, in particolare l'Advaita Vedānta

Codici 
 SE – codice vettore IATA di Star Airlines
 SE – codice FIPS 10-4 delle Seychelles
 se – codice ISO 639-1 della lingua sami settentrionale
 SE – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Svezia
 SE – codice ISO 3166-2:BR di Sergipe (Brasile)
 SE – codice ISO 3166-2:BW di Sud-Est (Botswana)
 SE – codice ISO 3166-2:CF di Sangha-Mbaéré (Repubblica Centrafricana)
 SE – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Siviglia (Spagna)
 SE – codice ISO 3166-2:HT di Sud-Est (Haiti)
 SE – codice ISO 3166-2:RU della Ossezia Settentrionale-Alania (Russia)

Sigle 
 Sans étiquette – nel gergo politico francese, soprattutto giornalistico, i candidati che non si riconoscono in nessun partito dello spettro politico
 Sinistra Europea – partito politico europeo rappresentato nel Parlamento europeo
 Società europea – forma giuridica di società di diritto
 Sua eccellenza – titolo di riferimento di cortesia
 Sud-est – punto cardinale

Targhe 
 SE – targa automobilistica di Steyr-Land (Austria)
 SE – targa automobilistica di Bad Segeberg (Germania)
 SE – targa automobilistica di Senica (Slovacchia)

Altri progetti